Orde kan in de wiskunde verwijzen naar onder meer

Abstracte algebra
 Orde (groepentheorie), de kardinaliteit van een groep. 
 Orde, of de graad van een polynoom.
 Orde, of de dimensie van een matrix.
 Orde (ringtheorie), een wiskundige structuur.

Rekenen 
 Orde (getaltheorie), de multiplicatieve orde in het modulaire rekenen.
 Orde van grootte, een klasse of schaal van een grootheid op enig moment. 
 De bewerkingsvolgorde van een operatie.

Grafentheorie 
 Orde (graaf), het aantal knooppunten in een graaf.
 Geordend paar of koppel, inclusief niet-gerichte en gerichte grafen.

Ordetheorie 
 Ordetheorie, bestudeert de verschillende tweeplaatsige relaties die bekendstaan als ordes.
 Partiële orde, vaak kortweg orde genoemd in teksten over de ordetheorie.
 Totale orde, speciaal geval dat onder andere van toepassing is op de getallenlijn.

Wiskundige terminologie